В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Міягі Нана і Сузанна Вібово виграли титул, у фіналі перемігши пару Хіракі Ріка і Акемі Нісія 6–1, 6–4.

Сіяні пари 

Відсутня
 Луїс Філд /  Алісія Мей (півфінал)

 Карін Кшвендт /  Маріанн Вердел (1-ше коло)
 Яюк Басукі /  Крістін Кунс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open
Тур WTA 1991